Домб:

 Домб — историческая область, расположенная к северу от Лионне, к востоку от Соны, к югу от Бресса.
 Домб — бывший польский хоккейный клуб из города Катовице.

Персоналии 
 Домб, Луи-Огюст де Бурбон (1700—1755) — французский аристократ и военачальник.
  (1920—2012) — британский физик.